Personen mit Familienname Alberth sind
 Frieder Alberth (* 1952), deutscher Sozialarbeiter, Bambi-Preisträger
 Rudolf Alberth (1918–1992), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Albert (Begriffsklärung)